Magic Bus: The Who on Tour — перша збірка англійської групи The Who, яка була випущена 30 листопада 1968 року.

Композиції

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Magic Bus: The Who on Tour  allmusic
 Magic Bus: The Who on Tour last.fm

Альбоми The Who